Кеик — имя двух персонажей древнегреческой мифологии, которые могут смешиваться:
 Кеик (муж Алкионы).
 Кеик (царь Трахина).